Ночниця — те саме, що нічниця

 Ночниця — річка в Вожегодському й Сямженському районах Вологодської області, притока Верденьги
 Ночниця — річка в Вожегодському районі Вологодської області, притока Івашковиці

Див. також 
 Нічниця (значення)